ТЯН:
 ТЯН — турбулентность ясного неба.
 
  — аббревиатура латиницей.